«Анаконда» (англ. Anaconda и Anacondas) — американская серия фильмов ужасов, созданная Хансом Бауэром, Джимом Кэшем и Джеком Эппсом. Серия спродюсирована и распространяема Sony Pictures Home Entertainment.

Серия началась с фильма «Анаконда» (1997) режиссёра Луиса Льосы, а затем последовало ещё одно театральное самостоятельное продолжение «Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей» (2004) режиссёра Дуайта Х. Литтла. Второй фильм показал скромные результаты в прокате, и поэтому следующие три фильма вышли на DVD и ТВ: «Анаконда 3: Цена эксперимента» (2008), «Анаконда 4: Кровавый след» (2009). Оба фильма режиссировал Дон Э. Фонтлерой, и снимались они одновременно. Пятый фильм серии назывался «Озеро страха: Анаконда» (2015) режиссёр А. Б. Стоун. Фильм является кроссовером с серией фильмов «Озеро страха» и продолжением для двух франшиз. Каждая часть вращается вокруг гигантских анаконд-людоедов и усилий различных групп людей по захвату или уничтожению этих существ.

Вымышленное растение, известное как Проклятая орхидея, и компания Wexel Hall Pharmaceuticals, а также вымышленная семья Мердок неоднократно упоминаются в фильмах (в частности в Анаконде 3).

Если первые 2 фильма получили одобрительные и смешанные оценки, то последующие продолжения получали исключительно негативные оценки из-за очень дешёвой графики и незамысловатого сюжета.

Фильмы

Анаконда (1997) 

Когда съемочная группа документального фильма, путешествующая по джунглям Амазонки, подбирает застрявшего человека, они не знают о неприятностях, которые могут произойти. Хобби этого незнакомца-поймать гигантскую змею-анаконду, и он планирует продолжать охотиться на нее на своей лодке.

Фильм получил смешанные оценки кинокритиков. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 40 %. В прокате фильму сопутствовал успех — кассовые сборы составили более 136 млн долларов, что в три раза превысило потраченный бюджет.

Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей (2004) 

В дикие джунгли отправляются ученые-фармацевты на поиски чудесного цветка Кровавой Орхидеи, который способен омолодить и продлить жизнь. Как бы путь по джунглям не был труден, все же самую большую опасность для исследователей несут гигантские анаконды, охраняющие тайну цветка. Как можно догадаться, немногие выжили.

Вторая часть ожидалась зрителями на волне успеха первого фильма и тоже была принята неплохо. Но бюджет картины был ниже, спецэффекты хуже, актеры неузнаваемы, поэтому и сборы много меньше. Фильм оценили смешанными отзывами.

Анаконда 3: Цена эксперимента (2008) 

Все-таки гигантская Анаконда была поймана и стала «подопытной мышью» в руках человека. Особая, мутировавшая, Анаконда сбегает из секретной лаборатории. Для ее поимки была привлечена команда наемников. Миллионер, спонсировавший эксперименты над змеей, обещал хорошее денежное вознаграждение за ее поимку . Жажда наживы велика, но наемники еще не знают, что, не получив денег, сами станут наживкой.

Фильм получил крайне отрицательные оценки.

Анаконда 4: Кровавый след (2009) 

Существование гигантских змей-убийц со временем стало легендой. Но человеческая алчность не знает границ и страха, поэтому экспедиции снова и снова отправляются на поиски этих тварей. Многие непрошенные гости поплатились жизнью, убедившись в правдивости рассказов. Постоянное вторжение человека в мир этих рептилий подвигло их к началу собственной охоты, тем более, что они размножились до целой хладнокровной армии. Каждый раз в сезон дождей они начинают свою игру.

Это последняя часть франшизы, которая призвана решить все вопросы и поставить точку. Фильм получил хоть и негативные отзывы, но они были лучше, чем у «Цены эксперимента».

Озеро страха: Анаконда (2015) 

В 2015 году вышел фильм «Озеро страха: Анаконда», который является кроссовером «Анаконды» и «Озера страха».
В большей степени фильм является продолжением серии фильмов «Озера страха».

В Блэк-Лейке (штат Мэн) несчастный случай позволяет двум гигантским видам, крокодилам и анакондам, восстановиться и сбежать в сторону Чистого озера. Теперь Реба объединяется с Талли, чтобы найти его дочь Бетани и группу девушек из женского общества в смертельном поединке между этими двумя существами.

Чикагский критик Тим Брэйтон из Online Film Critics Society негативно отозвался о фильме, при этом назвав его худшим из продолжений «Озера страха» и лучшим из продолжений «Анаконды».

Перезапуск 
В 2020 году студия Columbia Pictures привлекла сценариста Эвана Догерти для разработки нового, современного подхода к возрождённой франшизе, рассчитывая, переработав оригинальный сюжет, сделать блокбастер в духе фильма «Мег: Монстр глубины», заработавшего в прокате более полумиллиарда долларов. Согласно источникам, «подход Догерти будет не ремейком или продолжением оригинала, а его переосмыслением». Студия поставила себе целью взять простой и относительно дешёвый проект категории «Б» конца 1990-х годов и превратить его в масштабное зрелище с крупным бюджетом.

Актёры и персонажи

Создатели

Сборы и бюджет

Критика

Музыка 
Официальный саундтрек писался только для первых двух театральных фильмов. Для следующих ТВ-продолжений индивидуальный саундтрек не создавался.

Другие медиа

Новелизация 
Анаконда: Сценарий писателя — роман Ханса Бауэра, опубликованный в 2014 году. Бауэр также написал сценарий к фильму Анаконда 1997 года и его продолжению 2004 года Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей.

Игры

Мод «Анаконда» для игры Quake (1997) 
Содействуя выпуску оригинального фильма, Sony выпустила бесплатный мод полной конверсии для Quake Mission Pack No. 1: Scourge of Armagon, в котором представлены новые враги-змеи и большой босс Анаконда.

Анаконда: Аркадная игра (2004) 
Интерактивная онлайн-игра, созданная Sony Studios в 2004 году для продвижения фильма Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей.

Анаконда 3D: Приключенческая игра (2004) 
Интерактивная онлайн-игра, созданная Sony Studios в 2004 году для продвижения фильма Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей.

Змеи-младенцы 
Интерактивная онлайн-игра, созданная в 2008 году для продвижения фильма "Анаконда 3: Цена эксперимента того же года.

Примечания 

Серии фильмов ужасов
Фильмы о змеях